

Località
Antartide
 Monte Minto – rilievo antartico nella Terra della Regina Victoria

Australia
 Minto – sobborgo di Sydeny

Canada
 Minto – villaggio canadese nella provincia del Nuovo Brunswick
 Minto – città canadese in Ontario
 Minto – isole canadesi nel Canada del nord
 Monte Minto – montagna canadese nella Columbia Britannica
 Monte Minto – montagna canadese nel territorio di Nunavut

Regno Unito
 Minto – località presso Hawick, Roxburghshire, Scozia

Stati Uniti d'America
 Minto – census-designated place statunitense situato nello Stato dell'Alaska
 Minto – centro abitato statunitense situato nello Stato del Dakota del Nord

Persone
 Francesco Minto – rugbista italiano
 Massimo Minto – ex-cestista e dirigente sportivo italiano